Bojongjaya (Karawaci)
 Bojongjaya (Pusakajaya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing